Un cantonnier désigne :
Cantonnier (métier) : Un ouvrier préposé à l’entretien des routes
Cantonnier (fromage) : Un fromage québécois.